

Astronomia 
 Cratere Bell – cratere lunare
 Bell Regio – regione di Venere

Aziende
 Bell Aircraft – azienda statunitense produttrice di velivoli, nel 1960 acquisita dalla Textron
 Bell Helicopter Textron – ditta produttrice di elicotteri (precedentemente Bell Aircraft Corporation)
 Bell Laboratories – laboratori di ricerca negli Stati Uniti d'America
 Bell System – compagnia che gestì la rete telefonica degli Stati Uniti fino al 1984
 Bell Telephone Company – compagnia telefonica fondata da Alexander Bell nel 1877
 Packard Bell – ditta produttrice di computer e sistemi d'arma

Geografia

 Bell – penisola dell'Isola di Baffin

 Bell – comune del circondario di Mayen-Coblenza, Renania-Palatinato
 Bell – comune del circondario rurale Rhein-Hunsrück-Kreis, Renania-Palatinato

 Bell – città della Contea di Los Angeles, California
 Bell – città della Contea di Gilchrist, Florida
 Bell – census-designated place della Contea di Adair, Oklahoma
 Bell – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Bell – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Bell – township della Contea di Westmoreland, Pennsylvania
 Bell – città della Contea di Bayfield, Wisconsin
 Bell City – città della Contea di Stoddard, Missouri

Persone

Altro
Bell – gigantessa della mitologia anglosassone
Numeri di Bell – serie numerica di numeri naturali
Teorema di Bell – teorema della meccanica quantistica

Pagine correlate 
 Bell Records

Altri progetti